|-
| 207101 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207102 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207103 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207104 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207105 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207106 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207107 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207108 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207109 - || || 11 de gener de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 207110 - || || 8 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 207111 - || || 9 de gener de 2005 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 207112 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207113 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207114 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207115 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207116 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207117 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207118 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207119 - || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207120 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207121 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207122 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207123 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207124 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207125 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207126 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207127 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207128 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207129 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207130 - || 2005 BW || 16 de gener de 2005 || Jonathan B. Postel || Bareggio
|-
| 207131 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207132 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207133 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207134 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207135 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207136 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207137 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207138 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207139 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207140 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207141 - || || 17 de gener de 2005 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 207142 - || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207143 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207144 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207145 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207146 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207147 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207148 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207149 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207150 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207151 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207152 - || || 2 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207153 - || || 4 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 207154 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207155 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207156 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207157 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207158 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207159 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207160 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207161 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207162 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207163 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207164 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207165 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207166 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207167 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207168 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207169 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 207170 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207171 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207172 - || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207173 - || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207174 - || || 15 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 207175 - || || 15 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 207176 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207177 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207178 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207179 - || || 14 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 207180 - || 2005 EU || 2 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 207181 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207182 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207183 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207184 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207185 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207186 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207187 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207188 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207189 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207190 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207191 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207192 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207193 - || || 3 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 207194 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207195 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 207196 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207197 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207198 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207199 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 207200 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

7